Лютки — многозначный термин:

 Лютки  — семейство стрекоз.
 Лютки () — род стрекоз из одноимённого семейства.

Фамилия 
 Лютки, Ваутер (1887—1968) — нидерландский политический деятель, священник.

См. также 
 Люткино